Le terme beau-père peut désigner, dans une famille :

 le père d'un des conjoints, pour l'autre conjoint ;
 le nouvel époux de la mère, pour les enfants d'un mariage précédent (cf. parâtre).

Dans les deux cas, le féminin est .

Cinéma 
 1981 : Beau-père, film français de Bertrand Blier
 1987 : Le Beau-père, thriller américain réalisé par Joseph Ruben
 1989 : Le Beau-père 2, sorti en 1989, réalisé par Jeff Burr, suite du précédent
 2009 : Le Beau-père, remake du film de 1987 par Nelson McCormick

Voir aussi 
 « Beau-père de l'Europe »
  (dans le sens de parâtre, en anglais)